El término cesto puede hacer referencia ad: 

Cesto, cesta, recipiente de mimbre
Cesto, guante que usaban los antiguos griegos